Schwitzgebel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schwitzgebel (* 1965), deutscher Badmintonspieler
 Fritz Schwitzgebel (1888–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Günter Schwitzgebel (1934–2017), deutscher Chemiker 
 Paulina Schwitzgebel (1889–1963), deutsche Funktionärin der NS-Frauenschaft